Weiprecht ist der Familienname folgender Personen:

 Heino Weiprecht (1912–1988), deutscher Politiker (SED)
 Weiprecht I. von Helmstatt (1343–1408; auch: Weiprecht der Alte), pfälzischer Rat und Vogt im Oberamt Bretten
 Weiprecht II. von Helmstatt (1369–1421; auch: Weiprecht der Junge), pfälzischer Rat und Vogt im Oberamt Bretten
 Weiprecht III. von Helmstatt (1392–1478), pfälzischer Rat und Vogt im Oberamt Bretten 

Siehe auch:
 Weyprecht
 Weibrecht
 Wiprecht